Esta é uma lista de partidos, coligações e agremiações políticas de Portugal por número de militantes ao longo da sua existência.

Tabela 

Portugal
 
Partidos Politicos